Ча́йна́ — вид громадської їдальні, кафе, що спеціалізується на продажу чаю
  — вид музичної тарілки

Топонім 

 Чайна — місто, штат Мен
 Чайна — місто, штат Техас